EDEM steht für:
 Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (engl. Greek Women's Engineering Association), griechischer Ingenieurinnen-Berufsverband, Mitglied in der European Platform of Women Scientists
 Flugplatz Mosenberg (ICAO-Code), deutscher Flughafen

Abkürzung